Bieg na 3000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 9 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Niemka Gunda Niemann-Stirnemann.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992